Кежма

Кежма (верхний приток Муры) [левый] — река в Красноярском крае.
Кежма (нижний приток Муры) [правый] — река в Красноярском крае.
Кежма (приток Карабулы) — река в Красноярском крае.
Кежма — бывшее село в Красноярском крае.